La myoglobinurie peut désigner :
 la myoglobinurie chez le cheval ;
 la myoglobinurie chez l'être humain.